

Musica 
 Sharks – gruppo musicale britannico formatosi nel 1972
 Sharks – gruppo musicale britannico formatosi nel 2007
 Sharks – gruppo musicale italiano
 The Sharks – gruppo musicale britannico
 Sharks – album degli UFO del 2002
 Sharks – singolo degli Imagine Dragons del 2022

Sport 
 Sharks – franchise professionistica di rugby a 15 sudafricana
 Natal Sharks – squadra provinciale sudafricana di rugby a 15 afferente alla citata franchise
 Sharks Palermo – squadra italiana di football americano
 Sale Sharks – squadra inglese di rugby a 15
 San Jose Sharks – squadra statunitense di hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
 Shark

Altri progetti